Distretto di San José – distretto della Costa Rica
Distretto di San José – distretto del Perù nella regione di La Libertad
Distretto di San José – distretto del Perù nella regione di Lambayeque
Distretto di San José – distretto del Perù nella regione di Puno